Zheng peut désigner :

Patronymes 
Zheng est la transcription en pinyin d'un nom de famille chinois qui peut faire référence à plusieurs sinogrammes distincts.

郑 

 Zheng Churan (1989-), féministe chinoise ;
Zheng Feifei (1996-), haltérophile chinoise ;

Zheng Geping (郑各评) (1964), acteur singapourien ;
Zheng Guangzu (vers 1260 - vers 1320), dramaturge chinois ;
Zheng Guo (郑国) (), ingénieur hydraulique chinois ;
Zheng Haixia (郑海霞) (1967-), basketteuse chinois ;
Zheng He (郑和) (1371 - 1433), eunuque et explorateur maritime chinois ;
Zheng Jie (郑洁) (1983-), joueuse de tennis chinoise ;
Zheng Jing (郑经) (1642-1681), fils de Koxinga ;
Zheng Keshuang (郑克塽) (1669–1707), fils de Zheng Jing, troisième roi de Tungning ;
Zheng Lulu (郑璐璐) (1987-), coureuse cycliste chinoise ;
Zheng Saisai (郑赛赛) (1994-), joueuse de tennis chinoise ;
Zheng Wenguang (郑文光) (1929-2003), écrivain chinois de science fiction ;
Zheng Xiaoyu (郑筱萸) (1944-2007), directeur de l’Agence de réglementation des médicaments et des produits alimentaires chinoise ;
Zheng Xie (郑燮) (1693-1765), peintre chinois ;
Zheng Xingjuan (郑幸娟) (1989-), athlète chinois ;
Zheng Yi (郑义) (1947-), écrivain chinois ;
Zheng Yi (郑义) (1765-1807), pirate chinois ;
Zheng Zhang (1995-), coureur cycliste chinois ;
Zheng Zhilong (郑芝龙) (1604–1661), pirate marchand, amiral pour le compte de la dynastie Ming et père de Zheng Chenggong ;
Zheng Zuoxin (郑作新) (1906 - 1998), ornithologue chinois.
 Zheng  : prénom du premier empereur de Chine, Qin Shi Huang.

Autres 
 Zheng Xu Dong (né en 1951) : maître d'arts martiaux chinois.
 Zheng Yuxiu (1891-1959) : juge, avocate et femme politique chinoise.

Toponymes 
Zheng : ancienne cité-État Zhou du centre de la Chine.

Autre
Le Zheng : instrument de musique chinois.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme